Praßl ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Karl Praßl (* 1954), österreichischer Theologe, Organist und Komponist
 Heinz Praßl (* 1970), österreichischer Physiker und Autor, siehe J.H. Praßl
 Judith Praßl (* 1979), österreichische Philosophin und Autorin, siehe J.H. Praßl
 Michael Praßl (* 1955), österreichischer Politiker (ÖVP), Abgeordneter zum Nationalrat

Siehe auch:
 Brassel